Верхнекизильское — село в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Приморского сельского поселения.

География 
Расположено в северо-западной части района, на берегу реки Урал, в 4—5 км к северу от места впадения Малого Кизила. В 6 км к северо-востоку находится Верхнеуральское водохранилище.

Село связано грунтовыми дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра села Агаповка 48 км, до центра сельского поселения поселок Приморский — 4 км.

История 
В 1743 на месте современного  поселка был  редут Магнитной Верхне-Яицкой, он был создан для охраны границ, около него располагался небольшой гарнизон.

В 1929 организован колхоз «Красный Урал», который в 1956 вошел на правах отделения в состав совхоза «Буранный» (ныне АО «Буранное»).

В селе родился герой Советского Союза В. И. Кожанова.

Население

Улицы 
 Набережная улица
 Советская улица
 Улица Сталеплавильщиков
 Школьная улица

Инфраструктура 
 ФАП
 Школа
 Детский сад

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района